«Зубастая улыбка» () — короткометражный фильм режиссёра Романа Поланского.

Сюжет 
Спускаясь по лестнице человек случайно заглядывает в окошко. Это окошко ванной и он там видит обнаженную женщину, вытирающую голову полотенцем. Спугнутый вышедшим на лестничную клетку мужчиной, человек отходит от окна, однако быстро возвращается, когда мужчина уходит. Однако его ждёт разочарование — в ванной он видит мужчину, чистящего зубы.

В ролях 
 Никола Тодоров — человек в окне

Интересные факты 
 Это второй фильм Поланского, снятый во время учебы в киношколе в Лодзи.

Ссылки 
 
  

Фильмы Романа Полански
Фильмы Польши 1957 года
Короткометражные фильмы Польши
Короткометражные фильмы 1950-х годов